Vaqueiro — ofício de quem cuida do gado (comumente, bovino)
 Cowboy
 Vaqueiros (Alcoutim) — freguesia no concelho de Alcoutim, Portugal
 Vaqueiros (Santarém) — freguesia no concelho de Santarém, Portugal

Ver também 
 Calendula arvensis — espécie de planta com flor com os nomes comuns de erva-vaqueira e vaqueira, dentre outros

Desambiguação